Il concetto di validità è usato in varie discipline: 
 nel diritto si parla di validità di una norma o di un atto giuridico;
 in logica si parla di validità di un argomento o di una formula;
 in psicologia si parla di validità di un test psicologico;
 in teoria degli errori si parla di validità